Nather ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Nather (1924–2009), Bauingenieur
 Heinz Nather (* 1927), deutscher Architekt im Büro Kirsten & Nather, siehe Klaus Kirsten
 Karl Nather (1893–??), österreichischer Chirurg

Siehe auch: Näther